Piotr – imię (tam lista osób o imieniu Piotr)
 Piotr apostoł

 Duchowni
 Piotr – patriarcha Konstantynopola 654-666
 Piotr (?-1326) – metropolita moskiewski
 Piotr – duchowny Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Piotr – duchowny Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, od 2017 biskup Szirie

 Piotr – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, biskup Karoliny i Kentucky
 Piotr – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, biskup pomocniczy Kairu
 Piotr – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, biskup Szibin al-Kanatir
 Piotr – biskup Tusculum
 Piotr – duchowny rzymskokatolicki, pierwszy biskup diecezji włodzimierskiej

 Piotr – grecki biskup prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Aleksandrii

 Piotr – rosyjski biskup prawosławny
 Piotr – rosyjski biskup prawosławny
 Piotr
 Piotr
 Piotr
 Piotr

 Piotr – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji

 Piotr – metropolita kijowski
 Piotr – przypuszczalny metropolita kijowski

 Piotr – serbski biskup prawosławny, w latach 1833–1859 metropolita belgradzki
 Piotr – serbski biskup prawosławny
 Piotr – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, następnie Kościoła Prawosławnego Ukrainy
 Piotr – mołdawski biskup prawosławny
 Piotr
 Piotr – gruziński duchowny prawosławny
 Piotr – duchowny niekanonicznego Macedońskiego Kościoła Prawosławnego
 Piotr – amerykański biskup prawosławny, z pochodzenia Francuz

 Piotr – biskup poznański
 Piotr – biskup Egzarchatu Białoruskiego

 Piotr – kardynał S. Maria in Aquiro
 Piotr – kardynał S. Maria in Portico
 Piotr – kardynał S. Maria in Via Lata
 Piotr – kardynał S. Pudenziana
 Piotr – kardynał prezbiter S. Pudenziana

 Książęta
 Piotr – infant portugalski, książę Brazylii
 Piotr – infant i regent Portugalii, książę Coimbry
 Piotr – książę Friuli